Болгарский футбольный союз () — общественная организация, управляющая футбольными соревнованиями в Болгарии. Является ассоциацией футбольных клубов Болгарии, в состав БФС входят 44 профессиональных и 490 любительских клубов.

Основан 27 июня 1985 года в Софии, является правопреемником органов управления футболом, существовавших с 1923 года, и непосредственно Болгарской федерации футбола (1962—1985). Союз руководит развитием футбола в стране, проводит официальные соревнования, отстаивает интересы футбольных клубов, представляет болгарский футбол на международном уровне. Главная цель БФС — развитие массового спорта, в том числе среди молодёжи, поддержание высокого уровня болгарского профессионального футбола, воспитание высоких моральных качеств у футболистов.

Болгария является членом ФИФА с 1923 года, членом УЕФА с 1954 года.

Основные футбольные соревнования в Болгарии по поручению БФС проводят Профессиональная футбольная лига (турниры А- и Б-группы, Кубок и Суперкубок) и Любительская футбольная лига (турнир В-группы, областные чемпионаты, Кубок любительской лиги, армейский, студенческий и женский чемпионаты).

Историческая хроника 
 В 1894 году в Варне швейцарский учитель Жорж де Режибюс организовал первый в Болгарии футбольный матч
 В 1912 году в Пловдиве основан первый футбольный клуб — Ботев.
 16-17 декабря 1923 года создана Болгарская национальная спортивная федерация, с целью подготовки болгарских спортсменов к Олимпиаде-1924
 В 1924 году сформирована сборная Болгарии по футболу. Её первым тренером стал австриец Леопольд Нич. Первый матч сборная сыграла 21 мая 1924 года с Австрией, первый официальный матч — 28 мая 1924 года с Францией. Первый гол футболисты сборной забили в 1925 году, первая ничья была достигнута в 1927 году, первая победа — 12 октября 1930 года над Румынией.
 В 1924 году футбольный комитет Болгарской национальной спортивной федерации организовал первый чемпионат страны, который не был завершён
 В 1925 году определён первый чемпион Болгарии — клуб «Владислав» (Видин)
 В 1932 году сборная Болгарии добилась первого серьёзного успеха — выиграла Балканский кубок, опередив Румынию, Югославию и Грецию
 В 1944 году образован первый независимый орган управления футболом в Болгарии — Центральный футбольный комитет. В 1948 году он преобразован в Республиканскую секцию футбола, а в 1962 году — в Болгарскую федерацию футбола
 27 июня 1985 года основан Болгарский футбольный союз

Достижения сборной страны 
 Серебряная медаль Олимпиады 1968
 Бронзовая медаль Олимпиады 1956
 Бронзовая медаль (четвёртое место) Чемпионата мира 1994
 7-кратный участник финальных турниров Чемпионата мира
 2-кратный участник финальных турниров Чемпионата Европы

Руководство БФС 
 Президент — Борислав Михайлов|
 Первый вице-президент — Йордан Лечков|
 Вице-президент - Михаил Касабов|
 Вице-президент - Атанас Фурнаджиев|
 Член - Гриша Ганчев|
 Член - Камен Костадинов|
 Член - Наско Сираков|
 Член - Веселин Балевски|
 Член - Пламен Бобоков|
 Член - Эмил Костадинов|
 Член - Йордан Христосков|
 Член - Иван Леков|
 Член - Венцислав Стефанов|
 Член - Кирил Домусчиев|
 Член - Панайот Рейзи|

Ссылки 
 Официальный сайт  

Футбол в Болгарии
Организации, основанные в 1923 году